Beihilfe ist:

 eine andere Bezeichnung für Subvention als wirtschaftliche Hilfeleistung
 insbesondere die europarechtliche Bezeichnung für Subventionen im weiteren Sinne, siehe Beihilfe (EU) 
 die vorsätzliche Unterstützung bei der Begehung einer Straftat, siehe Beihilfe (Strafrecht)
 ein Krankenfürsorgesystem in Deutschland für in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis stehende Personen, siehe Beihilfe (Dienstrecht)

Siehe auch: